Флаг муниципального образования Большеелховское сельское поселение Лямбирского муниципального района Республики Мордовия Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 17 сентября 2012 года решением Совета депутатов Большеелховского сельского поселения № 44 и 16 октября 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7952.

Описание 
Описание флага, утверждённое решением от 17 сентября 2012 года, гласило:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое на две части зелёного (вверху) и жёлтого цвета ломаной линией соединяющей точки на краях полотнища, делящих край полотнища в отношении 7:3, и точку в середине полотнища, отстоящую от верхнего края на 1/3 ширины полотнища. На обеих частях полотнища — ветка ольхи, маленькая жёлтая вверху и большая (из трёх веток подобных верхней) зелёного цвета внизу, а под ней жёлтый пламенеющий меч, остриём влево».

Данное описание флага не совпадало с рисунком приведённым в приложении к Положению о флаге Большеелховского сельского поселения.

Решением Совета депутатов Большеелховского сельского поселения от 23 апреля 2014 года № 110 описание флага было исправлено и стало соответствовать ранее утверждённому рисунку:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое на две части зелёного (внизу) и жёлтого цвета ломаной линией соединяющей точки на краях полотнища, делящих край полотнища в отношении 7:3, и точку в середине полотнища, отстоящую от верхнего края на 1/3 ширины полотнища. На обеих частях полотнища — ветка ольхи, маленькая зелёная вверху и большая (из трёх веток подобных верхней) жёлтого цвета внизу, а под ней жёлтый пламенеющий меч, остриём влево».

Обоснование символики 
Большеелховское сельское поселение состоит из двух населённых пунктов: села Большая Елховка, ранее село Архангельское Пятинской волости Саранского уезда (символически представленное во флаге сельского поселения мечом — атрибутом небесного воина Архангела Михаила), и деревни Малая Елховка. Название «Елховка» — напрямую связано с названием ольхи (в местных говорах — елхи). Флаг сельского поселения гласно отражает названия населённых пунктов, причём деревня Малая Елховка расположена на горе, представленной во флаге пересечением, стилизованным под гору.

Символика ольхи у разных народов многопланова. Древние славянские племена верили в способность ольхи (её веток, сучков) отгонять нечистые силы. На Троицу ветками ольхи украшали дома, чтобы отвернуть грозу и град. Ветки ольхи втыкали в посевы ячменя, чтобы кроты не разрывали почву, а также клали под снопы, чтобы обезопасить от мышей. Иногда из ольхи строили колодезные срубы, дабы вода в них не тухла.

Символика цветового решения флага:

— зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду;

— жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, богатства, урожая;

Примечания 

Флора в геральдике
Флаги с изображением меча